Корінні породи — в геології — породи, які залягають на місці свого постійного залягання
 Корінна порода (, Бедрок, Адмініум) — один з блоків у грі Minecraft.